Los trematosaurios (Trematosauria) son un clado extinto de temnospóndilos que vivieron a lo largo de la Era Mesozoica, desde comienzos del período Triásico hasta comienzos del Cretácico. Es uno de los dos grandes grupos de temnospóndilos que sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, siendo el otro grupo (acorde a Yates & Warren 2000) Capitosauria.
Trematosauria fue un importante y diverso grupo que incluía a anfibios de gran talla que presentaban una vida semi o totalmente acuática. La mayor parte de estos grupos no sobrevivió más allá del Triásico tras la extinción masiva del Triásico-Jurásico, quedando el grupo Chigutisauridae como único linaje, el cual se extendió hasta comienzos del Cretácico.

Filogenia 
Cladograma basado en Yates & Warren (2000) y Damiani (2001):

Cladograma según Dias-da-Silva y Marsicano (2011):

Cladograma según Schoch en 2013:

Referencias

Enlaces externos 

Trematosauria en Mikko's Phylogeny Archive 
Trematosauria en Palaeos

Temnospondyli